Соревнования по прыжкам в воду с трамплина среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли с 14 по 18 июля. Приняли участие 23 спортсмена из 8 стран.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований